Loud kan henvise til:

Musik

Album 
 Loud (Half Japanese-album)
 Loud (Timo Maas-album)
 Loud (Rihanna-album)

Sange 
 Loud (Shannon Noll-sang)
 Loud (Mac Miller-sang)
 Loud (Stan Walker-sang)
 Loud (Tim Hicks-sang)

Se også 
 Loud (rapper) - canadisk rapper
 Loud Records
 Radio Loud